Metrarga är ett släkte av insekter. Metrarga ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fröskinnbaggar
Metrarga